Никола́й Васи́льевич Долго́в:
 Долгов, Николай Васильевич (род. 1946) — советский футболист, тренер.
 Долгов, Николай Васильевич (1926—2016) — советский и российский спортсмен и тренер по лыжному двоеборью.